Корноухов — русская фамилия.

Известные носители 
 Корноухов, Александр Давыдович (род. 1947) — советский художник-монументалист, живописец, график.
 Корноухов, Валентин Егорович (1936—2011) — советский учёный-криминалист.
 Корноухов, Евгений Александрович (род. 1972) — советский и российский хоккеист, ныне хоккейный тренер.